La expresión Orden del Armiño puede referirse a:

Orden del Armiño,  orden de caballería fundada en 1381 por el duque de Bretaña, Juan IV “el Conquistador” y recuperada en 1972 como distinción honorífica bretona.
Orden del Armiño, análoga a la anterior pero establecida en 1436 por el rey de Aragón  Alfonso V el Magnánimo.

Armiño